Pancratius (eingedeutscht auch: Pankratius) ist der Name folgender Personen: 

 Pankratius von Rom, Märtyrer der christlichen Heiligenlegende († um 304)
 Pankratius von Taormina, Märtyrer der christlichen Heiligenlegende († um 40)

 Michael Pancratius (1632–1690), Professor der Eloquenz und Geschichte an der Universität Rostock

Siehe auch:
 Pankraz